Каама́ньо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Кааманьо, Роберто (1923–1993) — аргентинский композитор и пианист.
 Кааманьо, Франсиско Альберто (1932—1973) — доминиканский военный и политический деятель.
 Кааманьо, Хасинто (1759—1825?) — испанский мореплаватель.
 Кааманьо, Хосе Пласидо (1837—1900) — Президент Эквадора в 1883—1888 годы.
 Хихон-и-Кааманьо, Хасинто (1890—1950) — эквадорский историк, политический и государственный деятель, археолог. Мэр Кито.

См. также 
 Каманьо